Анто́н Оле́гович Си́доров ( 4 січня 1987, Київ Українська РСР —  19 лютого 2022, Миронівський, Україна) — український військовик, капітан Збройних сил України, помічник начальника штабу — начальник розвідки 3 механізованого батальйону 30-ї омбр Сухопутних військ ЗС України (військова частина А0409). Позивний «Варяг». Загинув під час російсько-української війни.

Життєпис 
Уродженець м. Києва. В ЗС України проходив службу з 2005 року. 2011 року закінчив Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Мешкав у м. Новограді-Волинському на Житомирщині.

У бойових діях на сході України брав участь з перших днів російсько-української війни. Розпочав службу в складі 72-ї омбр імені Чорних Запорожців, згодом перейшов до лав 30-ї омбр. Обіймав посаду помічника начальника штабу — начальника розвідки 3-го механізованого батальйону. Антон Сидоров планував брати участь у бойових діях до того часу, допоки Україна не поверне останній сантиметр тимчасово окупованої території.

Автор бойової пісні «Спіть, браття мої», яку він разом з побратимом Денисом Парижем виконував на фестивалі «Мелодія двох сердець» 2015 року.

Влітку 2018 року Антон Сидоров потрапив у ДТП, після якої перебував у важкому стані.

В період з вересня 2020 по грудень 2021 р. навчався в Національному університеті біоресурсів і природокористування України (м.Київ) за магістерською спеціальністю 011 "Освітні, педагогічні науки" на освітньо-професійній програмі "Педагогіка вищої школи" та здобув кваліфікацію "Викладач закладів вищої освіти".

Загинув 19 лютого 2022 року поблизу селища Миронівський Бахмутського району внаслідок осколкового поранення від розриву снаряду ствольної артилерії калібру 122 мм. 

Про загибель офіцера згадав під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки 2022 президент України Володимир Зеленський.

Похований 22 лютого 2022 року на Алеї почесних поховань Лук'янівського кладовища в м. Києві.

Родина 
Антон Сидоров був одружений. У шлюбі мав трьох доньок (2010 р.н, 2014 р.н та 2021 р.н).

Примітки

Посилання 
 

Уродженці Києва
Випускники Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
Військовики 30-ї окремої механізованої бригади
Військовики 72-ї окремої механізованої бригади
Померли в Бахмутському районі